Bohling ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Erik Bohling (* 1963), deutscher Bürgermeister
 Lydia Bohling (* 1930), deutsche Politikerin (CDU), MdBB

Siehe auch:
 Pohling
 Boling
 Bowling (Begriffsklärung)